Abula kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bullas (kommunhuvudort), Murcia, Murcia, 
 Abla (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Ávila (provinshuvudstad), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Ávila (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar